Джованни ди Пьетро, прозванный Ло Спа́нья ( — Испанец; ок. 1470—1528) — итальянский живописец испанского происхождения эпохи Высокого Возрождения умбрийской школы. Работал в центральной Италии. После Рафаэля был главным учеником и последователем умбрийского художника Пьетро Перуджино. По прозванию «Спанья» известны и другие итальянские художники. Джованни ди Пьетро Спанья следует также отличать от Пьетро ди Джованни д’Амброджо из Сиены.

Биография 
Дата и место рождения художника неизвестны, предполагается, что он выходец из Испании либо родился в Италии в семье испанского происхождения, откуда получил своё прозвище. В 1470 году он жил и работал в Перудже, а затем переехал во Флоренцию и был принят в мастерскую Пьетро Перуджино, где обучался вместе с Рафаэлем. Впоследствии он много работал в разных городах Италии и в 1516 году стал гражданином Сполето, где женился на Сантине Марторелли. В 1517 году избран в старшины городской Гильдии живописцев и ювелиров (Capitano delle Arti dei Pittori e degli Orefici). Скончался в 1528 году во время эпидемии чумы. У Ло Спаньи были ученики и последователи, из которых наиболее известен Бернардино Кампилиус.

Произведения художника 
Джованни ди Пьетро в основном работал в области монументальной росписи, сохранились фрески апсиды и двух капелл его работы в церкви Сан-Джакомо и в Палаццо Публико в Сполето (1513). Известна также алтарная картина «Мадонна на троне» (1516) и фрески в капелле св. Стефана в нижней церкви Санта-Мария-дельи-Анджели в Ассизи, фрески хора в церкви Сан-Джакомо в Фолиньо с композицией «Коронование Марии».

В произведениях Ло Спаньи заметно влияние Рафаэля и Перуджино, поэтому некоторые из его картин приписывались либо Рафаэлю, либо Перуджино. Так знаменитая алтарная картина «Бракосочетание Марии», или «Lo Sposalizio» ( — бракосочетание), ныне хранится в музее в Кане, ранее приписываемая Перуджино, теперь приписывается Ло Спанья. Фрагменты фресок, представляющих Аполлона и Девять муз, хранятся в Капитолийских музеях в Риме.

В музеях работы этого художника немногочисленны. В Берлинской картинной галерее находится «Поклонение волхвов», в Лондонской национальной галерее — «Моление в Гефсиманском саду», в парижском Лувре — «Поклонение пастухов», в Пинакотеке Ватикана — повторение этой картины. В Санкт-петербургском Эрмитаже хранится небольшой образ «Мадонны с Младенцем».

Галерея

Примечания

Литература 
 
 

Художники Италии XV века
Художники Италии XVI века
Умершие от чумы